W Rumunii
 Siliștea – wieś w okręgu Călărași, w gminie Valea Argovei
 Siliștea – gmina w okręgu Konstanca
 Siliștea – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Siliștea

 Siliștea – gmina w okręgu Braiła
 Siliștea – wieś w okręgu Braiła, w gminie Siliștea

 Siliștea – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Umbrărești
 Siliștea – wieś w okręgu Prahova, w gminie Tătaru
 Siliștea – gmina w okręgu Teleorman
 Siliștea – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Siliștea
 Siliștea – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Vitănești